Hofhaus steht für

 Hofhaus, Gebäudetyp
 Hofhaus (Langendernbach), Gebäude in Langendernbach im Westerwald
 Passailer Hofhaus, Bauwerk in der Steiermark, Österreich

Siehe auch:

 Hürdenhaus, auch injunktives Hofhaus
 Hof zu Hausen
 Hufhaus